Santuario di Sant'Antonio di Padova – santuario di Afragola
 Santuario di Sant'Antonio da Padova – santuario di Bannio Anzino
 Santuario di Sant'Antonio di Padova – santuario di Messina
 Santuario di Sant'Antonio di Padova – santuario di Milano
 Santuario di Sant'Antonio di Padova – santuario di Milazzo